Carlsbad  o Karlovy Vary, ciutats-balneari a l'oest de la República Txeca a la confluència del Teplá amb l'Ohře   
 Carlsbad (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Carlsbad (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Carlsbad (cràter), cràter sobre la superfície del planetoide Gaspra
 Carlsbad Caverns National Park, jaciment arqueològic prehistòric que es troba a les Muntanyes Guadalupe (Nou Mèxic, EUA)
 Carlsbad North, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Torneig de Carlsbad, torneig de tennis sobre pista dura que es disputada anualment fins al 2013 a Carlsbad, Califòrnia, Estats Units